Сезон 1994/95 — 85-й сезон в истории венской «Аустрии», а также 84-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб впервые в своей истории стал победителем Кубка Интертото.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Бундеслига.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Суперкубок Австрии 

Время начала матча: центральноевропейское (MEZ)

Кубок обладателей кубков УЕФА 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Интертото

Группа 8 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Saison 1994/95
Чемпионат Австрии 1994/95 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1994/95 на сайте AustriaSoccer.at
Суперкубок Австрии 1994 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок обладателей кубков УЕФА 1994/95 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Интертото 1994 на сайте AustriaSoccer.at

1994/1995
Аустрия Вена